Арент де Гелдер (нид. Aert de Gelder, род. 26 октября 1645 г. Дордрехт — 27 августа 1727 г. Дордрехт) — голландский художник.

Жизнь и творчество 
Сперва А.де Гельдер учился живописи у художника Самюэла ван Хогстратена. Затем приехал в Амстердам и с 1661 по 1667 год работает в мастерской Рембрандта. Гелдер относился к числу последних учеников Рембрандта. Писал в манере своего великого учителя и преимущественно портреты, исторические и религиозные полотна.

К избранным произведениям художника можно отнести следующие полотна:
 Страсти Христовы (ок. 1715), 22 доски, из которых 10 хранится в замке Ашаффенбурга, 2 — в Рийксмузее, Амстердам
 Портрет Петра I, Рийксмузей, Амстердам
 Иуда и Тамар, Гаагская галерея
 Эстер прихорашивается, Пинакотека, Мюнхен
 Путь на Голгофу

Галерея 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 26 октября
Родившиеся в 1645 году
Умершие в 1727 году
Художники Нидерландов